Vapor puede referirse a lo siguiente:

 Vapor (estado): estado de agregación.
Vapor: agua en estado gaseoso
 El vapor como fuente de propulsión o de generación de energía eléctrica o mecánica.
 El vapor o piróscafo, barco impulsado por máquinas de vapor.
 El vapor como método de cocción.
 Vapor, nombre con el que se conocen algunos buques por llevar una máquina de vapor para propulsión naval.
 Vapor de ruedas, buque de vapor con propulsión mediante ruedas laterales .
 Vaporcito o "el Vaporcito de El Puerto", nombre de la motonave que une Cádiz con El Puerto de Santa María a pesar de funcionar con motores de explosión desde hace años.
 El Vapor (página de desambiguación).